

Persone 
 Tom Rothrock – musicista statunitense
 Tom Rothrock (1978) – sciatore statunitense